Коразон де Марија има више значења:

 Коразон де Марија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коразон де Марија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коразон де Марија (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коразон де Марија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику